Посадочная площадка "Калачинск" — учебный аэродром в Калачинском районе Омской области, в 2 км южнее границы города Калачинска, в 72 км восточнее границы города Омска.

Предназначен для базирования и выполнения полётов вертолётами Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации, среди которых: Ми-8 и Ми-171, Bell 407, Eurocopter AS350-B2, в соответствии с учебным планом.

Авиационные происшествия
 17 сентября 2012г. Два вертолета Ми-8 Омского летно-технического колледжа им. А.В. Ляпидевского столкнулись друг с другом при посадке.

Примечания 

Учебные аэродромы России
Аэродромы Омской области